Майко́пская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Майкопская улица — улица в Могилёве

Казахстан 

 Майкопская улица — улица в Алма-Ате

Россия 

 Майкопская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Майкопская улица — улица в Астрахани
 Майкопская улица — улица в селе Великовечном Белореченского района Краснодарского края
 Майкопская улица — улица в Волгограде
 Майкопская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Майкопская улица — улица в Екатеринбурге
 Майкопская улица — улица в посёлке Займище Кировского района Казани.
 В Кемерове:
 1-я Майкопская улица
 2-я Майкопская улица
 Майкопская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Майкопская улица — улица в Краснодаре
 В Майкопе:
 Майкопская улица
 Майкопская улица (Станица Ханская)
 Майкопская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Майкопская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Майкопская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Майкопская улица — улица в Новосибирске
 В Омске:
 1-я Майкопская улица
 2-я Майкопская улица
 Майкопская улица — улица в Перми
 Майкопская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Майкопская улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 Майкопская улица — улица в станице Родниковской Курганинского района Краснодарского края
 Майкопская улица — улица в Самаре
 Майкопская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Майкопская улица — улица в Уфе
 Майкопская улица — улица в Черкесске
 Майкопская улица — улица в станице Ширванской Апшеронского района Краснодарского края
 Майкопская улица — улица в Южно-Сахалинске

Украина 

 Майкопская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Майкопская улица — улица в Днепропетровске
 Майкопская улица — улица в Донецке
 Майкопская улица — улица в Киеве
 Майкопская улица — улица в Красном Луче Луганской области
 Майкопская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Майкопская улица — улица в Харькове
 Майкопская улица — улица в Черновцах

См. также 

 Улица Майкопское шоссе — улица в станице Ширванской Апшеронского района Краснодарского края
 Майкопский переулок
 Майкопский проезд — проезд в Армавире Краснодарского края